Деджуан Ламонт Блэр (; родился 22 апреля 1989 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играет на позициях тяжёлого форварда и центрового. Два года учился в Университете Питтсбурга, в 2009 году был признан лучшим игроком конференции Big East (вместе с Хашимом Табитом). На драфте НБА 2009 года был выбран под 37-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». Участник матча новичков против второгодок перед матчем всех звёзд 2010 года.

18 февраля 2016 года клуб «Вашингтон Уизардс» обменял его вместе с Крисом Хамфрисом и выбором в 1-м раунде драфта 2016 года в «Финикс Санз» на Маркиффа Морриса. Через четыре дня он был отчислен из «Санз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Деджуан Блэр на официальном сайте НБА
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Питтсбург Пантерс» (баскетбол)
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки БК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки «Остин Спёрс»